Miejscowości w USA:
 Monroeville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Monroe
 Monroeville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Monroeville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Huron